Jánosi Ferenc
Jánosi Ferenc (1916–1968) református lelkész, tanár, miniszterhelyettes
Jánosi Ferenc (1938–2023) röplabdázó, edző, sportvezető
Jánosi Ferenc (1982) színész
 Jánossy Ferenc
Jánossy Ferenc (1917–1997) közgazdász
Jánossy Ferenc (1926–1983) festőművész